O Botola 2 2011-2012 é a 50ª temporada do Botola 2, a segunda divisão da liga de futebol marroquina.

Raja Beni Mellal garantiu a promoção à Botola 1 uma rodada antes do final da competição, após empate sem gols com o anfitrião, Union Mohammedia, a última vez que participou foi na temporada 2001-2002.

Após 24 temporadas, RS Berkane volta a elite do futebol marroquino, a última vez foi em 1986-1987.

Curiosidade  RBM e RSB, estava na terceira divisão na temporada passada.

Clubes 2011-12

R : Rebaixados da primeira divisão .
P : Promovidos da terceira divisão .

Tabela
Fonte:

Union Mohammedia ganhou 3 pontos.
TAS Casablanca perdeu 4 pontos.

Resultados

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2011-12
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas

Futebol de Marrocos